Newcombe ist der Familienname folgender Personen:

 Bertha Newcombe (1857–1947), britische Malerin und Suffragette
 Clyde Newcombe (≈1910–), US-amerikanischer Jazzmusike
 Don Newcombe (1926–2019), US-amerikanischer Baseballspieler
 John Newcombe (* 1944), australischer Tennisspieler
 Kim Newcombe (1944–1973), neuseeländischer Motorradrennfahrer
 Sonja Elisabeth Newcombe (* 1988), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Warren Newcombe (1894–1960), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler

Siehe auch:
 Newcombe-Experiment
 Newcomb, Newcome